Nebris steht für:

 Nebris (Mythologie), ein in der Antike als Kleidungsstück verwendetes Fell eines Hirschkalbes
 Nebris, eine Fischgattung, die zur Familie der Umberfische gehört